Wasted Lives – cortometraggio del 1915 diretto da Theodore Marston
Wasted Lives – film del 1923 diretto da Clarence Geldart
Wasted Lives – film del 1925 diretto da John Gorman